Снега Килиманджаро ()

 Снега Килиманджаро — рассказ Эрнеста Хэмингуэя
 Снега Килиманджаро — сборник рассказов Эрнеста Хэмигуэя
 Снега Килиманджаро — фильм 1952 года (США, реж. Генри Кинг, экранизация рассказа Эрнеста Хэмингуэя)
 Снега Килиманджаро () — фильм 2011 года (Франция, реж. Робер Гедигян)

См. также 
 Килиманджаро (значения)